Eudromaeosauria («справжні дромеозаври») — група прогресивних дромеозаврид, що вели наземний спосіб життя. Група існувала протягом крейдяного періоду. В цей час, коли інші дромеозавриди займали різні екологічні ніші, Eudromaeosauria були справжніми наземними хижаками середнього або великого розміру.

Систематика 
Систематика за Holtz, 2010:
 Eudromaeosauria
 Deinonychus
 Підродина Saurornitholestinae
 Atrociraptor
 Bambiraptor
 Saurornitholestes
 Підродина Dromaeosaurinae
 Achillobator
 Balaur?
 Dakotaraptor
 Deinonychus
 Dromaeosauroides
 Dromaeosaurus
 Itemirus
 Utahraptor
 Yurgovuchia
 Zapsalis
 Підродина Velociraptorinae
 Acheroraptor
 Boreonykus
 Linheraptor
 Nuthetes?
 Tsaagan
 Velociraptor

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Evans et al. 2013 року:

Примітки 

Дромеозавриди